Lefeburia brevipes är en flockblommig växtart som beskrevs av Adolf Engler och H.Wolff. Lefeburia brevipes ingår i släktet Lefeburia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
brevipes